Pipin može značiti:

 Pipin iz Heristala, blizu Aachena
 Pipin Mali, kralj Francuske, otac Karla Velikog
 Pipin, kralj Italije, sin Karla Velikog
 Pipin I., kralj Akvitanije unuk Karla Velikog
 Pipin II., kralj Akvitanije praunuk Karla Velikog